Хиса́о Тана́бэ (; 16 августа 1883 — 5 марта 1984) — японский музыковед и педагог.

Биография 
Учился игре на скрипке у придворного музыканта О. Тадамото. В 1903—1905 продолжил обучение в Императорской высшей школе музыки и изобразительных искусств в Токио. Изучал частным образом музыкально-теоретические предметы и композицию у профессора Н. Пери. Одновременно был студентом физического факультета Токийского университета. В 1907—1909 годах прошёл курс аспирантуры. Считается одним из основоположников японского музыковедения. Изучал культуру не только Японии, но и всего дальневосточного региона, в частности Кореи. Уделял так же внимание исследованию европейской музыки и свойств музыкальной акустики. Сам писал музыку в европейском стиле. В 1920-х годах экспериментировал с музыкальным инструментом кокю, создав басовую разновидность — .

В 1936 году Танабэ становится Президентом общества исследования музыки Азии. В 1927 году становится профессором истории японской музыки института Кокугакуин. В 1934 году преподаёт в Высшей музыкальной школе. В 1947 году становится профессором университета Васэда, а в 1949 году — консерватории Мусасино в Токио. Преподавал так же в Токийском университете. Среди учеников — Эйси Киккава.

Ещё при его жизни (в год его столетия) была учреждена престижная , вручаемая ежегодно с 1983 года.

Сочинения 
 Трактат о музыке Востока. — Токио, 1929. 
 История восточной музыки. — Токио, 1930. 
 Очерки развития японской музыки. — Токио, 1935. 
 Музыка в Японии. — Токио, 1947. 
 История японской музыки. — Токио, 1963. 
 История происхождения сямисэна. — Токио, 1963. 
 Японские музыкальные инструменты. — Токио, 1964. 
 Японская музыка. — Токио, 1966. 
 История азиатской музыки. — Токио, 1970.

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 534 — ISBN 5-85270-033-9
 Танабэ сэнсэй канрэки кинэн... — Токио, 1943. 

Преподаватели Токийского университета
Персоналии:Префектура Токио
Столетние долгожители Японии